ИрАэро — российский мини-футбольный клуб из Иркутска. Основанный в 2013 году. В 2021 году команда получила профессиональный статус. С сезона 2021/2022 участник Высшей лиги России по мини-футболу. В сезоне 2020/2021 «ИрАэро» стал победителем первенства России среди любительских команд первой лиги в подгруппе «Восток» зоны «Сибирь», благодаря чему получил повышение в профессиональную лигу.

История

Сезон 2021/2022 
В сезоне 2021/2022 ИрАэро заняла 6-е место в зоне «Восток», благодаря чему вышла в 1/8 стадию плей-офф, где по сумме двух встреч проиграла Сибиряку (4-4 гос. 1-8 дом.), таким образом завершив дебютный профессиональный сезон.

Ссылки 
Карточка команды

Карточка команды

Примечания 

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Иркутска